Andrejs Eglītis – scrittore lettone
 Ilgmārs Eglītis – astronomo lettone
 Viktors Eglītis – poeta lettone
 Visvaldis Eglītis – cestista sovietico